

Astronomia 
 3635 Kreutz – asteroide areosecante

Persone 
 Heinrich Kreutz (1854-1907) – astronomo tedesco
 Karl Kreutz (1909-1997) – militare tedesco
 Olin Kreutz (1977) – giocatore di football americano statunitense

Geografia

Austria 
 Deutschkreutz – comune nel distretto di Oberpullendorf (Burgenland)

Croazia 
 Kreutz – antico nome tedesco della città di Križevci (Koprivnica e Križevci)

Germania 
 Groß Kreutz (Havel) – comune nel circondario di Potsdam-Mittelmark (Brandeburgo)
 Klein Kreutz – ex comune ora frazione di Brandeburgo sulla Havel, città extracircondariale (Brandeburgo)

Pagine correlate 
Kreuz – pagina di disambiguazione